Тед Левайн (, род. 29 мая 1957, США) — американский актёр. Во многом благодаря своей внешности обычно исполняет отрицательные роли второго плана. Известен по работам в фильмах «Молчание ягнят», «Некуда бежать», «Пуля», «Остров проклятых», телесериале «Детектив Монк».

Биография 
Актёр Тед Левайн родился 29 мая 1957 года в деревне штата Огайо. Играл на сценах различных театров США в течение 1980-х годов, прежде чем начал работать на телевидении и сниматься в фильмах. Женат, имеет двух детей.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания